Кохо̀ртата () е вид военно формирование в армията на Древен Рим. Тя е основната военна структура в реформирания от Гай Марий републикански легион. В нея влизали приблизително 480 души. Била съставена от шест центурии, обединени в три манипули. От втората половина на I в. първата кохорта на всеки легион била увеличена до близо 800 души и реорганизирана в 5 центурии /така всяка центурия била с двоен състав/. Десет кохорти формирали легион.

Типове кохорти

Военни кохорти 
 Auxiliary cohorts (помощни кохорти) – quingenaria (приблизително 500 души) или milliaria (1000 души).
 Cohors alaria – съюзни или помощни кохорти.
 Cohors classica – помощни единици първоначално формирани от моряци и морска пехота.
 Cohors equitata – помощна пехота и конни отряди.
 Cohors peditata – пехота.
 Cohors speculatorum – единица създадена от Марк Антоний, съставена от разузнавачи.
 Cohors torquata – помощни единици притежаващи torques (инсигнии подобни на днешното значение на знамето).
 Cohors tumultuaria – нередовни помощни единици (tumultus-хаос).

Други кохорти 
 Cohortes praetoriae – преторианските кохорти не образували легион. Преторианците са били лична охрана на императорите (временно са наричани cohors palatina – дворцови кохорти)
 Cohors togata – кохорти от преторианци с цивилно облекло, натоварени с функции в pomerium-а (свещен център в столицата, където всички оръжия са били забранени).
 Cohortes urbanae – полицейски кохорти патрулиращи в столицата. Създадени са от Август като контрапункт на неимоверно нарастващата сила на Преторианската гвардия.
 Cohortes vigilum – пожарникарска кохорта в столицата.
 Cohors Germanorum – единица от Germani custodes corporis (имперска гвардия вербувана в Германия).

Латинската дума cohors е използвана в по-широк смисъл за описание на „сравнително голяма“ група хора.

Външни препратки 
 Структура на кохорта

Военни формирования на Древен Рим